Aroma 1. Lig (2009/2010) – 40. sezon rozgrywek o mistrzostwo Turcji. Zainaugurowany został 10 października 2009 roku i trwał do 15 kwietnia 2010 r.

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały  Büyükşehir Belediyesi Stambuł, w Pucharze CEV – Arkas Izmir, a w Pucharze Challenge – Halkbank Ankara i Ziraat Bankası Ankara.

Mistrzem Turcji zostało Fenerbahçe SK.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Faza play-off

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji
2009 w Turcji
2010 w Turcji